James Kelleher est un nom pouvant désigner:

James Kelleher (1902-?), boxeur olympique irlandais
James Kelleher (1930-2013), homme politique fédéral canadien de l'Ontario

Voir aussi

Kelleher, James